Bundestagswahlkreis 247 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Aschaffenburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Roth (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis St. Wendel (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ottweiler (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Homburg – St. Ingbert (1957 und 1961)